Сте́нсет () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Стенсет, Ане Аппельквист (род. 1996) — норвежская лыжница.
 Стенсет, Ганс (1896—1994) — норвежский флейтист.
 Стенсет, Дагфинн (1936—2019) — норвежский дипломат.
 Стенсет, Нильс Кристиан (род. 1949) — норвежский биолог, эколог, эволюционист.
 Стенсет, Хильде — норвежская кёрлингистка.